Todor Nikolow ist der Name folgender Personen:

* Todor Nikolow (Biochemiker) (1923–2002), bulgarischer Biochemiker
 Todor Nikolow (Paläontologe) (1931–2021), bulgarischer Paläontologe